Graham Greene - ator canadiano.
Graham Greene - escritor inglês.
Brian Greene - físico norte-americano.
Lorne Greene - ator norte-americano.
Ashley Greene - atriz norte-americana.
Emily Greene Balch - escritora, pacifista e sindicalista norte-americana.
Serginho Greene - futebolista neerlandês.
Ryan Scott Greene - ator canadense.
Robert Greene - dramaturgo, poeta, ensaísta e escritor em prosa inglês.
Maurice Greene - atleta velocista norte-americano.
Francis Vinton Greene - militar norte-americano.

Ver também
Condado de Greene

Desambiguação